Hýl je české rodové jméno pro ptáky několika rodů z čeledi pěnkavovitých, podčeledi Carduelinae. Jedná se o zrnožravé ptáky se silným zobákem, často zbarvené do červena. V Česku žijí zástupci tří rodů: hýl křivčí (Pinicola enucleator), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).

Rody – druhy 
Český rodový název hýl se používá pro ptáky 11 rodů.
 Agraphospiza Zuccon, Prŷs-Jones, Rasmussen & Ericson, 2012
 Agraphospiza rubescens (Blanford, 1872) – hýl koniferový
 Bucanetes Cabanis, 1851 – 2 druhy:
 Bucanetes githagineus (M. H. C. Lichtenstein, 1823) – hýl trubač (= hýl pouštní, hýl stepní)
 Bucanetes mongolicus (Swinhoe, 1870) – hýl mongolský
 Callacanthis Reichenbach, 1850 – 1 druh:
 Callacanthis burtoni (Gould, 1838) – hýl červenočelý
 Carpodacus Kaup, 1829 – (obsahuje někdejší rody: Uragus Keyserling & Blasius, 1840, Chaunoproctus Bonaparte, 1850 a Haematospiza Blyth, 1845) – 27 druhů:
 Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) – hýl rudý
 Carpodacus ferreorostris (Vigors, 1829) – hýl boninský†
 Haemorhous Swainson, 1837 – 3 druhy:
 Haemorhous cassinii (S. F. Baird, 1854) – hýl rudokorunkatý
 Haemorhous mexicanus (P. L. Statius Müller, 1776) – hýl mexický
 Haemorhous purpureus (J. F. Gmelin, 1789) – hýl nachový
 Pinicola Vieillot, 1807 – 2 druhy:
 Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) – hýl křivčí
 (Pinicola kubinyii†) Kessler, 2013 – vyhynulý
 Procarduelis Blyth, 1843 – 1 druh:
 Procarduelis nipalensis (Hodgson, 1836) – hýl tmavý
 Pyrrhoplectes Hodgson, 1844 – 1 druh:
 Pyrrhoplectes epauletta (Hodgson, 1836) – hýl oranžovohlavý
 Pyrrhula Brisson, 1760 – 11 druhů:
 Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – hýl obecný
 Rhodopechys Cabanis, 1851 – 2 druhy:
 Rhodopechys alienus Whitaker, 1897 – hýl atlaský
 Rhodopechys sanguineus (Gould, 1838) – hýl růžovokřídlý
 Rhodospiza Sharpe, 1888 – 1 druh:
 Rhodospiza obsoleta (M. H. K. Lichtenstein, 1823) – hýl černozobý

Reference

Externí odkazy 
 

Pěnkavovití